Majma (rivier), een rivier in Rusland.
 Majma (plaats), een dorp aan deze rivier.